Усти-над-Лабем (чеш. Okres Ústí nad Labem) — многозначный термин.

 Усти-над-Лабем — город на севере Чехии, у впадения Билины в Лабу, административный центр Устецкого края. 
 Усти-над-Лабем (район) — один из семи районов Устецкого края Чешской Республики. 

 Усти-над-Лабем (футбольный клуб) — чешский футбольный клуб, выступающий в Гамбринус Лиге.

См. также 
 Усть-Лабинск